City of Newcastle kan syfta på följande platser:

 City of Newcastle, New South Wales – en region i New South Wales, Australien
 Newcastle upon Tyne (storstadsdistrikt) – ett storstadsdistrikt i Tyne and Wear, England

Se även 
 Newcastle – förgreningssida